Гэнки Судо (; ) — японский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в 1999—2006 годах, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, К-1, Pancrase, Hero's, Rings и др. Также выступал в греко-римской борьбе и кикбоксинге.

Завершив спортивную карьеру, добился определённых успехов в шоу-бизнесе: музыкальный продюсер, певец, актёр, хореограф. Автор нескольких книг.

В 2019 году стал членом Палаты советников Японии от Конституционно-демократической партии.

Биография 
Гэнки Судо родился 8 марта 1978 года в Токио, Япония. Отец, большой фанат бокса, назвал его в честь главного героя спортивной манги Ganbare Genki.

Во время учёбы в старшей школе серьёзно занимался греко-римской борьбой, становился обладателем Кубка Японии среди юниоров. В 1998 году уехал учиться в США в Колледже Санта-Моники, но уделял учёбе мало внимания и вскоре бросил. В это время стал посещать клуб единоборств в Беверли-Хиллз, освоил бразильское джиу-джитсу. Вернувшись на родину, решил  полностью посвятить себя карьере бойца ММА.

Выступал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне при содействии известного голландского бойца Баса Рюттена, первое время дрался в организации Pancrase, где сумел выиграть у нескольких сильных соперников, с помощью рычага локтя принудил к сдаче американца Нейта Марквардта.

В 2001 году одержал две победы в промоушене Fighting Network Rings.

Имея в послужном списке семь побед и только два поражения, в 2002 году привлёк к себе внимание крупнейшей американской организации Ultimate Fighting Championship. В течение трёх лет провёл в октагоне UFC три поединка, из которых два выиграл и один проиграл. В достаточно близком бою раздельным решением судей уступил Дуэйну Людвигу, но затем с помощью «треугольника» принудил к сдаче Майка Брауна. Также в это время выступил на двух турнирах К-1, выиграв у таких известных бойцов как Эрик Эш и Ройлер Грейси.

В 2005—2006 годах являлся бойцом новосозданного японского промоушена Hero's. В дебютном поединке в новой организации заставил сдаться Рамона Деккерса, успешно применив на нём скручивание пятки. Затем участвовал в гран-при лёгкой весовой категории — на стадиях четвертьфиналов и полуфиналов благополучно прошёл Кадзуюки Мияту и Хироюки Такая, тогда как в решающем финальном поединке потерпел поражение техническим нокаутом от Норифуми Ямамото.

После завершения спортивной карьеры проявил себя в сфере развлечений, был продюсером и вокалистом музыкальной группы World Order, снимался в кино и телесериалах, в частности сыграл одного из персонажей в фильме «Бродяга Кэнсин». Написал несколько книг различной тематики.

В 2019 году стал членом Палаты советников Японии от Конституционно-демократической партии.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Победа
| align=center| 16–4–1
| Дамасио Пейдж
| Сдача (треугольник)
| K-1 PREMIUM 2006 Dynamite!!
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:05
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 15–4–1
| Оле Лаурсен
| Единогласное решение
| Hero's 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 14–4–1
| Норифуми Ямамото
| TKO (удары руками)
| K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!!
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:39
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 14–3–1
| Хироюки Такая
| Сдача (треугольник)
| Hero's 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:47
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 13–3–1
| Кадзуюки Мията
| Сдача (рычаг локтя)
| Hero's 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:45
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 12–3–1
| Рамон Деккерс
| Сдача (скручивание пятки)
| Hero's 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:54
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 11–3–1
| Ройлер Грейси
| KO (удары руками)
| K-1 MMA ROMANEX
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:40
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 10–3–1
| Майк Браун
| Сдача (армбар треугольником)
| UFC 47
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:31
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 9–3–1
| Эрик Эш
| Сдача (скручивание пятки)
| K-1 PREMIUM 2003 Dynamite!!
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:41
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 8–3–1
| Дуэйн Людвиг
| Раздельное решение
| UFC 42
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Майами, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 8–2–1
| Ли Ремедиос
| Сдача (удушение сзади)
| UFC 38
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:38
| Лондон, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 7–2–1
| Кэнъити Ямамото
| Сдача (удушение сзади)
| Rings: World Title Series 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:46
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 6–2–1
| Брайан Ло-А-Нжо
| Сдача (треугольник)
| Rings: Battle Genesis Vol. 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:17
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 5–2–1
| Крейг Оксли
| Сдача (замок ахилла)
| Pancrase: Trans 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:14
| Токио, Япония
| 
|-
|  Ничья
| align=center| 4–2–1
| Андре Педернейрас
| Ничья
| C2K: Colosseum 2000
| 
| align=center| 1
| align=center| 15:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 4–2–0
| Киума Куниоку
| Единогласное решение
| Pancrase: Trans 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 4–1–0
| Нейт Марквардт
| Сдача (рычаг локтя)
| Pancrase: Breakthrough 11
| 
| align=center| 1
| align=center| 13:31
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 3–1–0
| Виктор Хунсакер
| Сдача (удары локтями)
| Pancrase: Breakthrough 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:43
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 2–1–0
| Минору Тоёнага
| Единогласное решение
| Pancrase: 1999 Neo-Blood Tournament Second Round
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 2–0–0
| Коусэй Кубота
| Единогласное решение
| Pancrase: 1999 Neo-Blood Tournament Opening Round
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Ничья
| align=center| 1–0–0
| Тики Гон
| Ничья
| Extreme Shoot 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Мишен-Вьехо, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии
Кикбоксеры Японии
Певцы и певицы в жанре J-pop
Танцоры Японии
Члены Палаты советников Японии
Члены Конституционно-демократической партии (Япония)